Il doppio femminile dello  Sony Ericsson Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Daniela Hantuchová e Agnieszka Radwańska, che sono state eliminate al secondo turno da Vera Duševina e Shahar Peer con il punteggio di 6-2 7-5.

Marija Kirilenko e Nadia Petrova hanno battuto in finale Roberta Vinci e Sara Errani per 7-60, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (primo turno)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (primo turno)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)

  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (campionesse)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
  Jaroslava Švedova /  Galina Voskoboeva (secondo turno)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2012
WTA Tour 2012